Jeanloup Sieff, (1933-2000), photographe français
Israel Sieff, (1889-1972), homme d'affaires et pair britannique 
Sonia Sieff, (née en 1979), photographe française

Homonymie de patronyme